Malinow ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Malinow (1867–1938), bulgarischer Politiker und Ministerpräsident
 Kristijan Malinow (* 1994), bulgarischer Fußballspieler
 Roberto Malinow (* 1956), argentinisch-US-amerikanischer Neurowissenschaftler
 Swetoslaw Malinow (* 1968), bulgarischer Politiker, MdEP

Malinow oder Malinów ist:
 ein Berg in Polen, siehe Malinów
 Malinow (Ort), Weiler in der Oblast Kursk in Russland, Rajon Fatesch